Леденик () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 980 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Леденик, в состав которого входит Леденик, должность кмета (старосты) исполняет Антон Кръстев.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области